Redstone är engelska för "rödsten" och kan referera till:

Platser och byggnader 
 Redstone, Colorado, ort i Colorado 
 Redstone Point, flera uddar i USA
 Redstone River, flera vattendrag i Kanada och USA
 Redstone Old Fort, fort i Pennsylvania
 Redstone, gruva i New Hampshire
 Redstone Flat Indian Reserve 1A, indianreservat i British Columbia, Kanada
 Redstone Cemetery Indian Reserve 1B, indianreservat i British Columbia, Kanada 
 Redstone Building, byggnad i San Francisco, Kalifornien
 Redstone Creek, bäckravin i Pennsylvania
 Redstone Range, berg i Northwest Territories, Kanada
 Redstone Plateau, slätt i Northwest Territories, Kanada
 Redstone Lake, två olika sjöar i Ontario, Kanada.
 Redstone Isle, ö i Ontario, Kanada

Militärt 
 Redstone (raketserie),  en serie amerikanska raketer och ballistiska robotar.
 Redstone Arsenal, område som tillhör USA:s försvarsmakt i Huntsville, Alabama.

Personer 
 Brent Redstone, amerikansk affärsman
 Michael Redstone (1902-1987), amerikansk affärsman
 Shari Redstone, amerikansk affärskvinna och filantrop
 Sumner Redstone, amerikansk mediamagnat
 Jeff Locke, professionell amerikansk baseballspelar som kallas "The Redstone Rocket"

Kultur 
 Redstone (figur), superskurk i Marvel Comics
 Redstone Science Fiction, science fiction-onlinetidskrift

Dataspel och datorprogram 
 Redstone, fiktiv mineral i dataspelet Minecraft
 Redstone, fiktiv mineral i dataspelet Savage: The Battle for Newerth
 Redstone, fiktiv mineral i dataspelet Final Fantasy XV
 Redstone, kodnamn för en version av Windows 10 operativsystem, släppt i mitten av 2016

Mineralogi 
 Trivialnamn för röd sandsten

Se även 
 Rödsten